Sylvia – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Reno, w USA
 Sylvia – planetoida o numerze katalogowym 87
 Sylvia – rodzaj ptaków z rodziny pokrzewkowatych
 Sylwia, Sylvia – imię żeńskie

Filmy 
 Sylvia – amerykański film z 1965 roku, w reżyserii Gordona Douglasa
 Sylvia – nowozelandzki film z 1985 roku, w reżyserii Michaela Firtha
 Sylvia – brytyjski film z 2003 roku, w reżyserii Christine Jeffs

Zobacz też 
 gmina Sylvia (ang. Sylvia Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno, w USA
 Sylwia – strona ujednoznaczniająca